Валерий Николаевич Масалитин (27 сентября 1966, Белгород, СССР) — советский и российский футболист, нападающий. Мастер спорта СССР (1989). Единственный форвард в СССР и России, кто забивал и 3, и 4, и 5 голов в одном матче.

Биография 
Начинал карьеру в команде «Салют» (Белгород).

В 1984 году призван в ряды Советской Армии, попал в ростовский СКА. В первом сезоне играл в высшей лиге чемпионата СССР (11 матчей), второй и третий сезоны в первой лиге чемпионата СССР (35 матчей, 14 голов) и (12 матчей, 5 голов) соответственно.

С 1987 — в составе в ЦСКА, который только что вышел в высшую лигу. В первом сезон в высшей лиге сыграл 15 матчей, забил 5 мячей. Тем не менее, команда заняла 15-е место и вылетела в первую лигу чемпионата СССР.

В сезоне 1988 года ЦСКА занял 3 место в лиге, Масалитин сыграл 33 матча, забил 16 мячей. На следующий команда заняла 1-е место, Масалитин стал лучшим бомбардиром команды.

В сезонах 1990 и 1991 годах сыграл 27 матчей, забил 15 голов. При этом первую половину 1990 года провел в голландском «Витессе».

Сезон 1992/93 начал в испанском «Бадахосе», но в клубе контракт с ним подписать отказались, сославшись на переизбыток нападающих. Чуть позже приехал на смотрины в чешскую «Сигму», но здесь от контракта отказался уже сам — не подошли финансовые условия, предложенные клубом.

С 1994 — в составе московского «Спартака». Однако в новой команде больше времени проводил в играх за дубль, а не в основе.

В сезоне 1996 года играл за команду «Черноморец» (Новороссийск) — 21 матч, забил 5 голов.

Летом 1997 года отправился играть вместе с Валерием Брошиным за «Копетдаг». До ноября 1997 успел забить 8 голов в чемпионате, был в числе лучших бомбардиров команды.

Из-за неправильно поставленного диагноза (гепатит) был вынужден пропустить ключевые матчи и в итоге покинуть клуб. Далее, в конце 1997 года переехал в Москву.

В 2001 вернулся в клуб «Салют-Энергия», где установил рекорд клуба по количеству голов за сезон — 23 гола в 34 матчах.

В чемпионатах СССР провел 53 матча, забил 20 голов. В чемпионатах России 47 матчей, 15 голов.

С сентября 2020 года — спортивный директор «Салюта». Покинул «Салют» в июне 2021 года.

Достижения

Командные 
 Чемпион СССР: 1991
 Обладатель Кубка СССР: 1991
 Обладатель Кубка Туркменистана: 1997 (забил гол в финале)
 Победитель первой лиги чемпионата СССР: 1989 (сыграл 39 матчей, забил 32 гола)
 Серебряный призёр чемпионата СССР: 1990
 В кубках СССР сыграл 17 матчей, забил 5 голов
 В кубках России сыграл 8 матчей

Личные 
 Лучший бомбардир Первой лиги СССР: 1989
 6 сентября 1990 года повторил рекорд чемпионатов СССР, забив 5 мячей в ворота команды «Ротор» (счёт матча — 7:0)

Примечания

Ссылки 
 Валерий Масалитин: Уверенность в себе должна быть всегда, Сергей Белых, «БелПресса», 31 июля 2018
 Валерий Масалитин: Вся трибуна встаёт и аплодирует мне, Сергей Белых, «БелПресса», 2 августа 2018
 Блог Валерия Масалитина
 Личность: Валерий Масалитин 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Салют» Белгород
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК ЦСКА-2 Москва
Игроки ФК «Витесс»
Игроки ФК «Бадахос»
Игроки ФК «Сигма»
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Спартак-2» Москва
Игроки ФК «Черноморец» Новороссийск
Игроки ФК «Черноморец-2» Новороссийск
Игроки ФК «Копетдаг»
Игроки ФК «Ахмат»
Мастера спорта СССР